Alkire heißen geografisch:
 Alkire Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Idaho
 Alkire House, ein historisches Gebäude des NRHP im US-Bundesstaat Ohio (NRHP-ID. 78002068)
 Alkire Lake, ein See im US-Bundesstaat Texas

Alkire ist der Familienname folgender Personen:
 Elbern Alkire (1907–1981), US-amerikanischer Musiker
 Robert Alkire, II (* 1969), US-amerikanischer Baseballspieler